Басю́к — українське, білоруське прізвище. Відомі носії:

 Басюк Віктор Іванович — джазовий тромбоніст, керівник естрадних і джазових ансамблів, оркестру, Заслужений діяч мистецтв України.
 Басюк Георгій Петрович — український скульптор
 Басюк Євген Михайлович — поручник УПА, курінний, зрадник з УПА.
 Басюк Іван Олександрович (1915—1976) — український театральний актор, заслужений артист УРСР.
 Басюк Іван Олександрович (*1942) — білоруський історик.
 Басюк Олександр Анатолійович (1973—2015) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017
 Басюк Олександр Леонідович (1983—2015) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017
 Басюк Тимофій Андрійович — діяч українського національно-визвольного руху.

Примітки 

Українські прізвища
Білоруські прізвища